Příjmení Morales nese více různých osobností:

 Cristóbal de Morales (1500–1553) – španělský hudební skladatel
 David Morales (* 1961) – americký diskžokej house music a hudební producent
 Evo Morales (* 1959) – prezident Bolívie
 Jessica McClure Morales (* 1986) – přeživší pádu do studny
 Jimmy Morales (* 1969) – prezident Guatemaly
 Julio Morales (1945-2022) - uruguayský fotbalista
 Massimo Morales (* 1964) – italský fotbalový trenér
 Sylvia Morales (* 1943) – americká režisérka

Externí odkazy